Стикни:

 Стикни, Стюарт (1877—1932) — американский гольфист, серебряный призёр Олимпийских игр 1904.
 Стикни, Уильям (1879—1944) — американский гольфист, брат Стюарта Стикни, также серебряный призёр Олимпийских игр 1904.
 Стикни — крупнейший кратер на спутнике Марса Фобосе.